Tratado de Aquisgrão, Aquisgrano, Aix-la-Chapelle ou Aachen pode referir-se a:

Tratado de Aquisgrão de 812 (Pax Nicephori) - permitiu o reconhecimento do Império Carolíngio por Carlos Magno.
Tratado de Aquisgrão de 1668 - pôs fim à Guerra de Devolução.
Tratado de Aquisgrão de 1748 - pôs fim à Guerra de Sucessão Austríaca.
Tratado de Aquisgrão de 1815 - pôs fim à ocupação do território francês pelas potências da Santa Aliança.